Mertsee hat folgende Bedeutungen:
 Mertsee, See im Stadtgebiet von Eggenfelden in Bayern
 Mertsee, Fluss im Einzugsgebiet der Rott in Bayern
 Mertsee (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern